Die Fotbollsallsvenskan 1982 war die 58. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Zwischen dem 24. April und dem 25. September 1982 wurde die schwedische Meisterschaft ausgespielt.

Erstmals wurde nach der regulären Spielzeit der Meister in einer Endrunde ausgespielt. Mit dem IFK Göteborg wurde auch jene Mannschaft Meister, die nach Ende der regulären Saison die Tabelle angeführt hatte. Damit errang die Mannschaft zum achten Mal in der Vereinsgeschichte den Von-Rosens-Pokal. Mit Kalmar FF, IFK Norrköping, AIK Solna und Åtvidabergs FF traten die letzten vier Mannschaften in der Relegation an. Einzig AIK konnte sich dort durchsetzen und den Klassenerhalt schaffen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Endrunde

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Relegation 

|}

Entscheidungen

Torschützenliste 
Meister IFK Göteborg stellte auch den Torschützenkönig der Allsvenskan. Sowohl in der regulären Spielzeit als auch der Endrunde erwies sich Dan Corneliusson als treffsicherster Schütze. Zwölf Toren in der Spielzeit fügte er in der Endrunde weitere acht Treffer hinzu.

Reguläre Spielzeit

Endrunde

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1982
Fußballsaison 1982